Moriz Hoernes ist der Name folgender Personen:

* Moriz Hoernes (Geologe) (1815–1868), österreichischer Geologe, Mineraloge und Paläontologe
 Moriz Hoernes (Prähistoriker) (1852–1917), österreichischer Prähistoriker